Tranziska ist der Familienname folgender Personen:

 Ann-Kathrin Tranziska (* 1974), deutsche Politikerin
 Jakob Tranziska (* 2001), deutscher Fußballspieler